De Oekraïense Supercup (Oekraïens: Суперкубок України) is de openingswedstrijd van het Oekraïense voetbalseizoen.

In de wedstrijd spelen de landskampioen en de winnaar van de beker van Oekraïne tegen elkaar. De Supercup wordt sinds 2004 georganiseerd en als zowel de landstitel als de beker door dezelfde ploeg gewonnen zijn dan speelt de kampioen tegen de nummer twee van de competitie (dit gebeurde in 2007 en 2008).

Edities

Supercups per club 
Sjachtar Donetsk: 9 (2005, 2006, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2021), verliezend finalist 8 (2004, 2006, 2007, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020)
Dynamo Kiev: 9 (2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020), verliezend finalist 6 (2005, 2008, 2014, 2015, 2017, 2021)
Vorskla Poltava: 0, verliezend finalist 1 (2009)
Tavrija Simferopol: 0, verliezend finalist 1 (2010)
Metaloerh Donetsk: 0, verliezend finalist 1 (2012)
Tsjornomorets Odessa: 0, verliezend finalist 1 (2013)

Nationale supercup voetbal
Oekraïense voetbalcompetitie